GRP se može odnositi na:
 Peptid oslobađanja gastrina
 Glukozom regulisani protein